Паперо́вий а́ркуш — одиниця розрахунку кількості паперу, необхідного для видання твору. Визначають його у сантиметрах ширини і довжини (наприклад, 60×90 см).

Один паперовий аркуш містить два фізичних друкованих аркуші. Облік паперу здійснюється в одиницях маси (кілограми, тонни), в одиницях площі (квадратні метри, гектари) та в метричних стопах (тисяч аркушів).

Див. також
 Друкований аркуш

Джерела 
 Офіційний сайт Книжкової палати України: Основні одиниці обліку видавничої продукції

Одиниці вимірювання у видавничій справі
поліграфія